Pierre de soleil, autre nom de l'héliolite.
 Pierre de soleil, pierre qui aurait servi aux navigateurs Vikings pour s'orienter sans boussole.

Voir aussi 
 Pierre du Soleil